Суперкубок Камбоджі з футболу 2022  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2022 року між чемпіоном Камбоджі клубом Пномпень Краун та володарем кубка Камбоджі клубом Вісаха.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на transfermarkt
 Матч на khmertimeskh

2022
Камбоджа
Березень 2022
2022 у камбоджійському спорті